Кенесба́й Муса́евич Муса́ев (; 24 марта 1931, Сузакский район, Сыр-Дарьинский округ, Казакская АССР, РСФСР, СССР — 26 мая 2020, Москва, Россия) — советский и российский лингвист, специалист по тюркским языкам и языкам народов СССР (позже СНГ), доктор филологических наук (1969), профессор (1972), академик Национальной академии наук Республики Казахстан (2003), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2004).

Биография 
Родился в ауле Кумисти Созакского района Южно-Казахстанской области в казахской семье колхозника Мусы Шойтанова, происходящего из рода Конырат Среднего жуза. Мать — Биедилова Ашень из рода Конуршунак. В 1944 году окончил шесть классов семилетней школы аула Кумисти. В 1947 году с отличием окончил Туркестанское педагогическое училище. В том же году был направлен Южно-Казахстанским областным отделом народного образования в Москву на механико-математический факультет Московского государственного университета, но принят не был, так как не достиг к тому времени 17-летнего возраста. Тогда К. М. Мусаев вернулся в Казахстан и поступил, а в 1952 году окончил отделение казахского языка и литературы филологического факультета Казахского государственного университета (ныне Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

После окончания университета поступил в аспирантуру Института языкознания АН СССР. Его научным руководителем стал Э. В. Севортян. В декабре 1957 года защитил кандидатскую диссертацию «О глагольно-именных конструкциях в современном казахском языке». В декабре 1968 года защитил диссертацию «Строй караимского языка» на соискание учёной степени доктора филологических наук.

С 1956 по 1989 год — аспирант, младший, старший, ведущий научный сотрудник, а с 1989 года — главный научный сотрудник Института языкознания РАН.

В 1956—1992 годах впервые преподавал казахский, киргизский, туркменский, каракалпакский, татарский, алтайский, хакасский языки в Литературном институте им. Горького. Выпустил три казахские, две кыргызские группы, каждая группа учила язык в течение пяти лет. Среди выпускников Мусаева: О. Сулейменов, Б. Кайырбеков, Ж. Дарибаева, Муса Мураталиев и др. Под его непосредственным руководством подготовлены 12 докторов и 27 кандидатов наук России и других стран.

В 1997 году стал первым преподавателем казахского языка на кафедре тюркской филологии (в качестве второго тюркского языка) в Институте стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова.

Семья 
 Жена — Наталья Моисеевна Мусаева (род. 1937). Сыновья:
 Ержигит Кенесбаевич Мусаев (1955—1996) — научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова, за участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС был награждён медалью «За спасение погибавших».
 Ержан Кенесбаевич Мусаев (род. 1956).

Избранные научные труды 
Автор 341 научных работ, в частности:
 О глагольно-именных конструкциях в современном казахском языке (1956)
 Грамматика караимского языка: фонетика и морфология (1964)
 Алфавиты языков народов СССР (1965)
 Караимско-русско-польский словарь
 Лексика тюркских языков в сравнительном освещении (1975)
 Опыт совершенствования алфавитов и орфографий языков народов СССР (1982)
 Лексикология тюркских языков (1984)
 Языки и письменности народов Евразии (1993)
 Казахский язык: учебник (2008).
 Тюрки Центральной Евразии: контакты языков и культур (2002)
 Синтаксис караимского языка (2004)
 Морфология пракыпчакского языка 2010)
К. М. Мусаев внёс значительный вклад в филологическую науку трудами в области общих проблем тюркологии и языкознания, в разработку проблем сравнительно-исторической грамматики тюркских языков. Им написана первая академическая «Грамматика караимского языка», первые обобщающие труды по вопросам алфавитов и орфографии языков народов СНГ. Под руководством профессора Мусаева написаны первые капитальные обобщающие труды о развитии терминологии на языках народов СНГ, автономных республик СССР. Им опубликованы труды по проблемам языкового строительства в СНГ, о развитии литературных тюркских языков, в которых выдвинуты новые идеи и теоретические положения по социолингвистическим проблемам развития языков, алтаистике, контактологии, синтаксису, фразеологии, синхронной грамматике, диалектологии, истории языков и др. Он организатор перевода Библии на языки республик СССР и России. Имел большой опыт в преподавании казахского языка русскоязычным, англоязычным, казахоязычным учащимся.

Переводчик Библии, книги Ron Habbard Dianetics с английского на казахский язык. Р.hаббард, Даянетик. М., 1999. В начале 1990 годов был инициатором проекта по переводу Нового Завета на многие языки, в том числе на ногайский язык в Институте перевода Библии. Благодаря работе над переводом Нового Завета был разработан словарь религиозной терминологии, нашедший своё отражение также и в новом «Ногайско-русском словаре», подготовленным Карачаево-Черкесским институтом гуманитарных исследований с участием К. М. Мусаева.

Являлся заместителем председателя Российского комитета тюркологов, заместителем главного редактора журнала «Российская тюркология», членом бюро научного совета по сохранению и развитию культур малых народов, основателем и первым председателем региональной общественной организации содействия сохранению казахской культуры «Қазақ тілі» («Казахский язык»), организатор и первый президент Региональной Казахской национально-культурной автономии г. Москвы. Почётный член Turk Dil Kurumu (Турция, 1988). Лауреат премии Абду-Азиз аль-Бабтина (Кувейт, 1998). «Отличник народного образования Кыргызстана» (1991). Почётный профессор Международного университета им. Кожахмета Ясауи (2002). Награждён орденом «Парасат» (Казахстан), 5 медалями СССР, России и Казахстана.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Института языкознания РАН
 
 Мусаев К., Мухтасырова Т. Нужна ли латинская графика казахскому письменному языку?

Тюркологи России
Сотрудники Института языкознания РАН
Лингвисты России
Лингвисты СССР
Академики АН Казахской ССР
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Литературного института имени А. М. Горького
Преподаватели Института стран Азии и Африки
Академики НАН Казахстана
Члены КПСС
Авторы учебников